William Dobbie (1878–1950) – brytyjski polityk
 William Dobbie (1879–1964) – brytyjski oficer